Fleuré ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Fleuré (Orne)
 Fleuré (Vienne)

Fleure ist der Familienname folgender Personen: 
 Herbert John Fleure (H. J. Fleure; 1877–1969), britischer Zoologe und Geograph